McCrory ist der Familienname folgender Personen:

 Glenn McCrory (* 1964), britischer Boxer
 Helen McCrory (1968–2021), britische Schauspielerin
 Milton McCrory (* 1962), US-amerikanischer Boxer
 Nick McCrory (* 1991), US-amerikanischer Wasserspringer
 Pat McCrory (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Steve McCrory (1964–2000), US-amerikanischer Boxer
Szandra McCrory (* 1978), österreichische Basketballspielerin
Tony McCrory (* 1977), kanadisch-irischer Basketballspieler

Ort:
 McCrory (Arkansas)

Siehe auch:
 Mount McCrory, Berg nahe der Ruppert-Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Lands
 McGrory
 MacRory